Placostegus proliferus är en ringmaskart som först beskrevs av Georg August Goldfuss 1831.  Placostegus proliferus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
proliferus